

Presentación previa 
El brasilero Rogério Dutra da Silva fue el campeón defensor. No pudo defender su título ya que decidió no participar en esta edición.

El argentino Facundo Argüello ganó el título, derrotando a su compatriota Diego Schwartzman en la final, 4–6, 6–0, 6–4.

Cabezas de serie 

 Blaž Rola (Primera ronda)
 '''Facundo Argüello (Campeón)
 Guido Pella (Segunda ronda)
 Horacio Zeballos ''(Segunda ronda)

<ol start="5">
  Diego Schwartzman ''(Final)
  Guido Andreozzi ''(Cuartos de final)
  João Souza ''(Semifinales)
  Máximo González (Primera ronda)
</ol>

 Cuadro 
 Q = Clasificado (Qualifier)
 WC = Comodín (Wild Card)
 LL = Perdedor con suerte (Lucky Loser'')
 r = retirado
 w/o = Victoria por incomparecencia

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Enlaces externos 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

ATP Challenger Tour 2014
Tenis en 2014
Torneos de tenis en tierra batida
Challenger de Itajaí 2014